Goldener Reiter (standbeeld) - ruiterstandbeeld in Dresden
 Goldener Reiter (Joachim Witt) - single van de Duitse zanger Joachim Witt